Ihoromberegionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Ihoromberegionen är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig.

Följande samhällen finns i Ihoromberegionen:

 Ihosy
 Ranohira

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Madagaskar